Valence – gmina we Francji, w departamencie Tarn i Garonna
 Valence – gmina we Francji, w departamencie Charente
 Valence – gmina we Francji, w departamencie Drôme